Fuego y sangre puede referirse a:
Fuego y sangre, último capítulo de la primera temporada de la serie de televisión Juego de Tronos.
Fuego y sangre (novela), novela del escritor estadounidense George R. R. Martin.